Името Стояновци носят две български села:

 Стояновци, област Велико Търново
 Стояновци, област Враца